Leri kan syfta på följande platser:

Nigeria 

 Lere (ort i Nigeria, Kaduna, lat 10,39, long 8,57),

Storbritannien 

 Afon Leri, vattendrag, Wales, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar